De Dunkleosteoidea zijn een superfamilie van uitgestorven arthrodire placodermen die leefden tijdens het Devoon. Het gigantische toproofdier Dunkleosteus terrelli is het bekendste lid van deze groep.

Fylogenie 
Eubrachythoraci is verdeeld in de clades Coccosteomorphi en Pachyosteomorphi, waarvan de laatste verder kan worden onderverdeeld in Aspinothoracidi en Dunkleosteoidea. Dunkleosteoidea werd toen beschouwd als te bestaan uit de twee zusterfamilies Dunkleosteidae en Panxiosteidae.

Echter, de fylogenetische studie van Zhu et al. uit 2016 met behulp van een grotere morfologische dataset herstelde Panxiosteidae ver buiten Dunkleosteoidea, waardoor de status van Dunkleosteidae als een clade-groepering los van Dunkleosteoidea in twijfel wordt getrokken, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi